Batalla de Menorca puede hacer referencia a los siguientes conflictos armados ocurridos en la isla de Menorca:

 Toma de Menorca (1708), por tropas anglo-neerlandesas, durante la guerra de Sucesión española.
 Batalla de Menorca (1756), entre Francia y Gran Bretaña, el 20 de mayo de 1756, en la guerra de los Siete Años.
 Toma de Menorca (1782), por España (apoyada por Francia), durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 Toma de Menorca (1798), por Gran Bretaña, durante las guerras revolucionarias francesas.
 Rendición de Menorca, ocurrida entre el 4 y el 9 de febrero de 1939, en la Guerra Civil Española.